Durbe – miejscowość na Łotwie
 Dorbiany – miejscowość na Litwie